Jordi VI Abaixidze 
 Jordi VI de Geòrgia, rei de Geòrgia (1308 -13)
 Jordi VI del Regne Unit (Sandringham, 1895 - 1952), rei del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord (1936-52) i emperador de l'Índia (1936-47)